Æthelred van Mercia, koning (675-704)
 Æthelred I van Northumbria, koning (774-779, 788/9-796)
 Æthelred II van Northumbria, koning (midden 9e eeuw)
 Æthelred I van Wessex (ca. 837-871), koning (866-871)
 Æthelred II van Mercia (overleden 911), heerser van Mercia onder oppergezag van Wessex (ca. 883-911)
 Ethelred II (968-1016), bijgenaamd the Unready, koning van Engeland (978-1013, 1014-1016)